Новые люди:
 «Новые люди» — альбом российской рок-группы «Сплин», выпущенный в 2003 году.
 «Новые люди» — молодёжное движение, организованное в 2005 году.
 «Новые люди» — российская политическая партия, созданная в 2020 году.
  — американский телесериал 1969—1970 годов.

См. также 
 Новый человек